Clyde Tombaugh, le découvreur de Pluton

Plusieurs objets astronomiques nommés en l'honneur de ce dernier :
 La région Tombaugh, à la surface de Pluton
 L'astéroïde (1604) Tombaugh
 La comète périodique 274P/Tombaugh-Tenagra